Бурьян — фамилия.
 Бурьян, Леонардо (также Буриан) (род. 1984) — уругвайский футболист, вратарь.
 Бурьян, Надежда Ивановна (1923—2011) — учёный-микробиолог, доктор технических наук (1985), профессор (1986), заслуженный деятель науки и техники АР Крым, главный научный сотрудник НИВиВ «Магарач» (1987—2011).
 Бурьян, Олег Юрьевич (род. 1959) — русский художник, член Московского Союза художников (с 2003 года).